Кі́зченко — українське прізвище.

Персоналії 
 Анатолій Кізченко (1924—1991) — український історик
 Валентина Кізченко (* 1935) — українська вчена-історик

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко